Фланелевые солдаты (Soldados de Franelas; более близок к тексту перевод «солдаты в футболках») — венесуэльская повстанческая группа. Взяла на себя ответственность за покушение на Николаса Мадуро, организованное при помощи дронов (беспилотников) в Каракасе в августе 2018 года. В своем заявлении обвинила лидера Венесуэлы Мадуро в преступлениях и заявила о своем желании восстановить в стране демократию.

Ранее основатель группы Оскар Перес, офицер полиции и мятежник, организовавший несколько резонансных атак на правительственные учреждения, в том числе с использованием авиации, был убит вместе с несколькими соратниками.

Ссылки 
 «В следующий раз повезет» — 5 канал
 Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты» - Интерфакс
Партизанские движения
Террористы